

Culture et société 
 Randal Graves est un personnage du View Askewniverse, un univers de fiction créé par le réalisateur Kevin Smith.

Anthroponyme

Prénom 
Randal est un prénom d'origine anglaise, notamment porté par :
 Adam Randal Young (1986-), un chanteur et musicien américain ;
 Randal Bays (1950-), un compositeur et musicien américain ;
 Randal Douc (1971-), un acteur et mathématicien français ;
 Randal Falker (1985-), un joueur américain de basket-ball ;
 Randal Figueroa (1989-), un coureur cycliste vénézuélien ;
 Randal Grichuk (1991-), un voltigeur des Blue Jays de Toronto, de la Ligue majeure de baseball ;
 Randal Kleiser (1946-), un réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
 Randal Kolo Muani (1998-), un footballeur français ;
  ;
 Randal Oto'o (1994-), un footballeur international gabonais ;
 Randal Willars (2002-), un plongeur mexicain ;
 Vaughan Frederick Randal Jones (1952-2020), un mathématicien néo-zélandais, connu pour son travail sur les algèbres de von Neumann, la théorie des nœuds et la théorie conforme des champs ;
 William Randal Cremer (1828-1908), un pacifiste  britannique, lauréat du prix Nobel de la paix en 1903.

Patronyme 

 Allison Randal, une informaticienne et auteur américaine connue pour son implication dans le développement du langage Perl ;
 Horace Randal (1833-1864), un colonel de l'armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession ;
 Jonathan Randal (1933-), un grand reporter américain, spécialiste du Moyen-Orient ;
 Oscar Randal-Williams, un mathématicien et universitaire britannique travaillant en topologie algébrique.